Monterey, (à ne pas confondre avec Monterrey, voir ), est le nom de 24 localités aux États-Unis :
 Monterey, située dans l'État de l'Alabama ;
 Monterey, située dans l'État de l'Arkansas ;
 Monterey, située dans l'État de Californie ;
 Baie de Monterey ;
 Comté de Monterey ;
 Monterey Jazz Festival ;
 Festival international de musique pop de Monterey qui a eu lieu à ce Monterey en 1967.
 Monterey, située dans l'État de Floride ;
 Monterey, située dans l'État de l'Illinois ;
 Monterey, située dans l'État de l'Indiana ;
 Monterey, située dans l'État de l'Iowa ;
 Monterey, située dans le comté de Bourbon (État du Kentucky) ;
 Monterey, située dans le comté d'Owen (État du Kentucky) ;
 Monterey, située dans l'État de Louisiane ;
 Monterey, située dans l'État du Massachusetts ;
 Monterey, située dans l'État du Michigan ;
 Monterey, située dans l'État du Minnesota ;
 Monterey, située dans l'État du Mississippi ;
 Monterey, située dans l'État du Missouri ;
 Monterey, située dans l'État du Nebraska ;
 Monterey, quartier de la ville d'Orange, dans l'État de New York ;
 Monterey, située dans le comté de Clermont (État de l'Ohio) ;
 Monterey, située dans le comté de Mercer (État de l'Ohio) ;
 Monterey, située dans le comté de Berks (État de Pennsylvanie) ;
 Monterey, située dans le comté de Franklin (État de Pennsylvanie) ;
 Monterey, située dans le comté de Lancaster (État de Pennsylvanie) ;
 Monterey, située dans l'État du Tennessee ;
 Monterey, située dans l'État de Virginie ;
 Monterey, située dans l'État du Wisconsin.

Navire 

Le Monterey, un paquebot et transport de troupes, construit en 1932.
 Le Monterey, un cargo puis navire de croisière américain, construit en 1952.

Voir aussi 
 Fort de Monterey, ancien fort en Belgique
 
macOS Monterey, nom de code du système d'exploitation macOS 12 d'Apple

Homonymie de localités aux États-Unis